Roquefort ist:

 der Name einer Käsesorte: Roquefort (Käse)

der Name mehrerer südfranzösischer Gemeinden
 Roquefort (Gers) im Département Gers
 Roquefort (Landes) im Département Landes
 Roquefort (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne

mit Namenszusatz:
 Roquefort-de-Sault im Département Aude
 Roquefort-des-Corbières im Département Aude
 Roquefort-la-Bédoule im Département Bouches-du-Rhône
 Roquefort-les-Cascades im Département Ariège
 Roquefort-les-Pins im Département Alpes-Maritimes
 Roquefort-sur-Garonne im Département Haute-Garonne
 Roquefort-sur-Soulzon im Département Aveyron

der Familienname von:
 Blanche Alziari de Roquefort (1752–1836), französische Schauspielerin, siehe Mademoiselle Saint-Val cadette
 Emmanuel-François de Bausset-Roquefort (1731–1802), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Fréjus
 Jean-Baptiste-Bonaventure Roquefort (1777–1834), französischer Romanist und Mediävist
 Louis-François de Bausset-Roquefort (1748–1824), französischer Geistlicher

Siehe auch:
 Rocquefort
 Rockford
 Bausset-Roquefort